Богдан Януш
 Марцін Януш
 Януш Микола Миколайович
 Фредерик Януш
 Джон Бюттнер-Януш